Le sigle UNB ou UnB peut faire référence à :
 Université de Brasilia, une université brésilienne
 Université du Nouveau-Brunswick, une université canadienne
 Université Nationale du Bénin

Homonymie d'acronyme